Кочарли — фамилия.

Известные носители: 
 Кочарли, Тофик Гасым оглы (1929—2007) — советский и азербайджанский историк, депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР.
 Кочарли, Фирудин Касым оглы (1920—2005) — советский и азербайджанский философ, директор Института философии и права АН АзССР.

Топоним

Азербайджан 
 Кочарли — село в Тертерском районе